Арти:

 Арти — посёлок городского типа в Артинском городском округе Свердловской области России.
 Арти — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Арти — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Арти — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д’Уаз.
 Арти Абрамс — персонаж американского музыкального телесериала «Хор».
 Арти — в Индии обряд возжигания перед изображением какого-нибудь бога светильника, наполненного топленым маслом и благовониями; также название этого светильника; также хвалебные молитвы, которые поются во время этого обряда.

См. также 
 Старые Арти — село в Артинском городском округе Свердловской области.
 Верхние Арти — деревня в Артинском городском округе Свердловской области.
 Артя-Шигири — деревня в Артинском городском округе Свердловской области.